Federico Guglielmo I di Brandeburgo (1620-1688) – principe elettore di Brandeburgo, duca di Kleve e di Prussia
 Federico Guglielmo di Brandeburgo-Schwedt (1700-1771) – margravio di Brandeburgo-Schwedt dal 1711 alla morte
 Guglielmo Federico di Brandeburgo-Ansbach (1686-1723) – margravio di Brandeburgo-Ansbach dal 1703 alla morte
 Carlo Guglielmo Federico di Brandeburgo-Ansbach (1712-1757) – margravio di Brandeburgo-Ansbach dal 1723 alla morte
 Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1792-1850) - ministro presidente della Prussia dal 1848 al 1850